Pierre Magne kan syfta på bland andra:

* Pierre Magne (1790–1871), fransk arkitekt
 Pierre Magne (1806–1879), fransk statsman
 Pierre Magne (1906–1980), fransk tävlingscyklist